Lefaucheux ist der Familienname folgender Personen:

 Casimir Lefaucheux (1802–1852), französischer Büchsenmacher und Waffenschmied
 Marie-Hélène Lefaucheux (1904–1964), französische Politikerin und Frauenrechtlerin
 Pierre Lefaucheux (1898–1955), französischer Unternehmer, Präsident des Renault-Konzerns